Ю́рий Влади́мирович Шевляко́в (24 января 1959, Москва, РСФСР, СССР) — советский и латвийский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1985). Игрок национальной сборной Латвии.

Клубная карьера 
Свою профессиональную карьеру Шевляков начинал в московском ЦСКА, за резервную команду которого провёл несколько матчей. В 1981 году присоединился к новороссийскому «Цементу». После одного года в Новороссийске перешёл в рижскую «Даугаву», за которую выступал до 1990 года, проведя более 330 игр.

В 1991 году перешёл в финский клуб «Ильвес». После трех сезонов в Финляндии, Юрий возвратился в Латвию и подписал контракт с самым сильным клубом страны на тот момент — рижским «Сконто». В составе рижан Шевляков выиграл четыре раза подряд чемпионат Латвии, а в 1997 году был признан футболистом года.

Карьера в сборной 
Когда в 1992 году была образована сборная Латвии, Юрий стал одним из её ключевых игроков. До самого конца игровой карьеры Шевляков был капитаном сборной. Всего за сборную он провёл 44 игры, забил 2 мяча, которые оба пришлись на игру против сборной Белоруссии, которую латыши выиграли 2-0.

Тренерская карьера 
Сразу же после окончания карьеры игрока, Шевляков стал тренером. Его первой командой стала «Сконто-2». Затем он стал помощником тренера в «Сконто», где работает до сих пор. С 2004 по 2007 был главным тренером молодёжной сборной Латвии.

Достижения 
 Чемпион Латвии: 1994, 1995, 1996, 1997
 Обладатель Кубка Латвии: 1995, 1997
 Футболист года в Латвии: 1997

Футболисты СССР
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Ильвес»
Игроки ФК «Сконто»
Футбольные тренеры Латвии
Тренерф ФК РФШ